Ири́на Григо́рьевна Сафа́рова () — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступала как элитная спортсменка в 1996—2011 годах, победительница и призёрка ряда крупных международных соревнований на шоссе, чемпионка России в марафонской дисциплине. Представляла Оренбургскую область. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Ирина Сафарова родилась 19 июня 1969 года в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1996 года, когда вошла в состав российской национальной сборной и выступила на чемпионате мира по полумарафону в Пальма-де-Мальорке — заняла здесь 40-е место в личном зачёте и стала четвёртой в командном зачёте. Также в этом сезоне впервые пробежала марафонскую дистанцию — на соревнованиях в Тюмени с результатом 2:50:43 финишировала пятой.

На чемпионате мира по полумарафону 1997 года в Кошице заняла 42-е место.

В 1998 году на чемпионате мира по полумарафону в Устере стала 44-ой.

В 1999 году пробежала марафон в Чезано-Босконе, с результатом 2:38:11 пришла к финишу второй.

В 2000 году одержала победу на чемпионате России по марафону в Москве (2:34:45), выиграла Гонконгский марафон (2:46:59) и марафон в Лонг-Бич (2:37:40), была пятой на Римском марафоне (2:38:00).

На чемпионате России по марафону 2001 года в Москве с результатом 2:37:20 стала серебряной призёркой, пропустив вперёд только Фираю Султанову-Жданову. Помимо этого, выиграла Сибирский международный марафон (2:33:08) и Калифорнийский международный марафон (2:36:36), финишировала второй на Гонконгском марафоне (2:36:37), третьей на марафоне в Лонг-Бич (2:40:26). На чемпионате мира по полумарафону в Бристоле заняла 29-е место.

В 2002 году бежала марафон на чемпионате Европы в Мюнхене, в личном зачёте с результатом 2:49:21 закрыла двадцатку сильнейших, тогда как в рамках разыгрывавшегося здесь Кубка Европы вместе со своими соотечественницами стала серебряной призёркой командного зачёта. На чемпионате мира по полумарафону в Брюсселе стала шестнадцатой. Среди прочих результатов этого сезона — второе место на марафоне в Сан-Диего (2:30:46) и одиннадцатое место на Лондонском марафоне (2:29:20).

В 2003 году выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по полумарафону в Новосибирске. Стала второй на Марафоне городов-близнецов в Сент-Поле (2:32:33), третьей на Стамбульском марафоне (2:39:41), пятой на Лос-Анджелесском марафоне (2:34:23), девятой на марафоне в Сан-Диего (2:37:12). Приняла участие в чемпионате Европы по кроссу в Эдинбурге, где заняла в личном зачёте 24-е место.

В 2004 году была третьей на марафоне в Сан-Диего (2:33:23), тогда как на Бостонском марафоне сошла с дистанции и не показала никакого результата. На чемпионате мира по полумарафону в Нью-Дели заняла 22-е место. Добавила в послужной список бронзовую награду, выигранную на осеннем чемпионате России по кроссу в Оренбурге.

В 2005 году победила на марафоне в Нашвилле (2:33:53), стала пятой на марафоне в Лас-Вегасе (2:33:34). На чемпионате России по полумарафону в Саранске стала серебряной призёркой, уступив только Ирине Тимофеевой.

В 2006 году показала шестой результат на Лос-Анджелесском марафоне (2:34:45) и третий результат на марафоне в Тайбэе (2:37:38).

На Сибирском международном марафоне 2007 года с результатом 2:45:54 финишировала четвёртой.

В 2009 году заняла четвёртое место на марафоне в Нашвилле (2:42:38), закрыла десятку сильнейших в полумарафоне на чемпионате России в Чебоксарах.

В 2010 году выиграла московский марафон «Лужники» (3:20:30), финишировала пятой на марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (2:52:25). По окончании сезона 2011 года завершила спортивную карьеру.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны по пересечённой местности России
Марафонцы России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике